356 км — остановочный пункт Северной железной дороги на однопутном участке Ярославль — Кострома. Находится в Нерехтском районе Костромской области, недалеко от пос. Иванниково. Названа по расстоянию от Ярославского вокзала Москвы.

В двух километров от остановочного пункта в сторону Ярославля находится станционный разъезд Космынино. О. п. 356 км находится в лесополосе, имеется табличка с названием остановки. В непосредственной близости находится сильно заросший пруд.

Платформа низкая, нет ни касс, ни турникетов. Состоит из бетонных плит, полностью на платформе помещаются лишь первые два вагона электропоезда.

Всего на платформе в обоих направлениях останавливаются за день 5 пар пригородных электропоездов (по состоянию на сентябрь 2011 года), из них 3 — на Кострому (в 7:08, 10:52 и 18:32) и 2 — на Ярославль (в 9:38 и 20:13). Оплата проезда в электропоезде. Расстояние до Ярославля-Московского — 81 км (время в пути — 2 ч. 20 мин.), до Нерехты — 27 км (время в пути — 50 мин.), до Костромы-Новой — 20 км (время в пути — 35 мин.). Обслуживается моторвагонными составами ЭД4М. Пассажиропоток маленький. Ближайший остановочный пункт к Москве — Космынино, к Костроме — 358 км.

Ссылки 
платформа на сайте Единая сетевая разметка
Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Нерехтский район
Железнодорожные станции и платформы Костромской области